Tammert ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Tammert (* 1973), estnischer Leichtathlet
 Iamze Tammert (* 1971), georgisch-deutsche Schachspielerin